Mrówka – owad z rodziny owadów należącej do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek

Integralna część wsi w Polsce 
 Mrówka – część wsi Borek w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna

Cieki w Polsce 
 Mrówka – potok, dopływ Granicznej
 Mrówka – struga, dopływ Zimnej Wody

Zobacz też 
 PSB Mrówka